Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Gołubiatnikow – radziecki polityk
 Serafin (Gołubiatnikow) – rosyjski biskup prawosławny